Белгија је до сада учествовала 63 путa, прескочивши такмичења 1994, 1997. и 2001. године. Прву и за сада једину победу Белгије, остварила је тада 13-огодишња Сандра Ким на Песми Евровизије 1986. године.

Од увођења полуфинала 2004, Белгија је финале видела 2004, 2010, 2013, 2015. ,2016, 2017, 2021. и 2022. године.

Представници

Организовање Песме Евровизије 

Песма Евровизије
Белгија